Copa bezeichnet:
 als Kurzbezeichnung die Copa América
 Copa Airlines, eine panamaische Fluggesellschaft
 ein spanisches Volumenmaß, siehe Copa (Einheit)
 Copa (Berg), Berg in der Region Ancash in Peru
 Distrikt Copa, Distrikt in der Provinz Cajatambo in Peru
 Copa (Cajatambo), Ort und Distriktverwaltungszentrum in Peru
 Copa (Gattung), eine Gattung der Rindensackspinnen (Corinnidae)

COPA als Abkürzung steht für:
 COPA-COGECA#COPA Comité des organisations professionnelles agricoles, eine landwirtschaftliche Dachorganisation in der Europäischen Union (Arbeitsgemeinschaft der Bauernverbände in der EU)
 Cuffed oropharyngeal airway, einen speziellen Oropharyngealtubus

Copa ist der Familienname folgender Personen:
 Arsène Copa (* 1988), gabunischer Fußballspieler
 Fernando Copa (* 1996), bolivianischer Sprinter

Copa ist der Spitzname folgender Personen:
 Boubacar Barry (Fußballspieler, 1979) (* 1979), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kopa
 Coppa
 Koppa (Begriffsklärung)